Stonewashed (textiel), een textielbehandeling, vooral gebruikt bij spijkerbroeken
 Stonewashed (band), een Nederlandse band